La famille Blondeau est une famille de la noblesse française, issue du duché de Bretagne.

Histoire

Généalogie

Membres de la famille

Seigneuries, terres 
Sieurs de Beauregard (paroisse  d’Elven), de Saint-Saudren (paroisse  de Masserac), de Sevaille (paroisse de la Bouëxière), de la Couaspelaye, du Haut-Verger (paroisse de [null Nivillac])

Famille noble de Bretagne
Famille noble française